

Personnalités 

 Raoul de Bourges dit Rodolphe de Turenne (mort en 866), prélat français, archevêque de Bourges ;
 Raimond de Turenne (1352-1413), vicomte de Turenne, noble français ;
 Louis-Charles de La Tour d'Auvergne (1665-1692), prince de Turenne, noble français ;
 Henri de La Tour d'Auvergne (1555-1623), duc de Bouillon, vicomte de Turenne, militaire français ;
 Henri de la Tour d'Auvergne (1611-1675), plus connu sous le nom de « Turenne », duc de Bouillon, vicomte de Turenne, maréchal français ;
 Henri-Amédée-Mercure, comte de Turenne, marquis d'Aynac (1776-1852), militaire et homme politique français ;
 Joseph-Alexandre Auzias-Turenne (1812-1870), médecin français ;
 Henri de Turenne (1844-1913), homme politique français ;
 Armand de Turenne (1891-1980), aviateur français ;
  (1908-2002), designer automobile et naval américain ;
 Henri de Turenne (1921-2016), journaliste et réalisateur français, fils d'Armand de Turenne ;
 Solange Turenne (1927-2015), actrice française.

Toponymes 

 Turenne, commune française de Corrèze ;
 Turenne, ancien nom du village algérien de Sabra.

Autres 
 Liste des vicomtes de Turenne.
 Vicomté de Turenne.
 Le Turenne, cuirassé français en service de 1882 à 1901.

Homonymie de patronyme